Frase – in linguistica, massimo segmento in cui può essere suddiviso il discorso umano
 Frase – in musica, raggruppamento di motivi di senso musicale compiuto
 Frase – in enigmistica, qualsiasi insieme di almeno due parole, purché legate fra loro da un nesso grammaticale dotato di senso compiuto
 Frase – nella danza, composizione formata da una sequenza di movimenti